A Fonte puede referirse a:

A Fonte (Labrada), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Abadín.
A Fonte (Romariz), lugar de la parroquia de Romariz, concello de Abadín.
A Fonte (Abegondo), lugar de la parroquia de Abegondo, concello de Abegondo.
A Fonte (Cerneda), lugar de la parroquia de Cerneda, concello de Abegondo.
A Fonte (Alfoz), lugar de la parroquia de O Castro de Ouro, concello de Alfoz.
A Fonte (Aranga), lugar de la parroquia de Feás, concello de Aranga.
A Fonte (Arteijo), lugar de la parroquia de Lañas, concello de Arteijo.
A Fonte (Arzúa), lugar de la parroquia de Santa María de Arzúa, concello de Arzúa.
A Fonte (Cambre), lugar de la parroquia de Andeiro, concello de Cambre.
A Fonte (La Capela), lugar de la parroquia de Caaveiro, concello de La Capela.
A Fonte (Carballo), lugar de la parroquia de Aldemunde, concello de Carballo.
A Fonte (Chantada), lugar de la parroquia de Merlán, concello de Chantada.
A Fonte (Cospeito), lugar de la parroquia de Cospeito, concello de Cospeito.
A Fonte (Covelo), lugar de la parroquia de Casteláns, concello de Covelo.
A Fonte (Fene), lugar de la parroquia de Limodre, concello de Fene.
A Fonte (Gondomar), lugar de la parroquia de Peitieiros, concello de Gondomar.
A Fonte (El Grove), lugar de la parroquia de San Vicente do Grove, concello de El Grove.
A Fonte (Guitiriz), lugar de la parroquia de San Breixo de Parga, concello de Guitiriz.
A Fonte (Irijoa), lugar de la parroquia de Churío, concello de Irijoa.
A Fonte (La Lama), lugar de la parroquia de A Lama, concello de La Lama.
A Fonte (Bascoi), lugar de la parroquia de Bascoi, concello de Mesía.
A Fonte (Xanceda), lugar de la parroquia de Xanceda, concello de Mesía.
A Fonte (Miño), lugar de la parroquia de Miño, concello de Miño.
A Fonte (Perbes), lugar de la parroquia de Perbes, concello de Miño.
A Fonte (Queixeiro), lugar de la parroquia de Queixeiro, concello de Monfero.
A Fonte (San Fiz de Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
A Fonte (Caneda), lugar de la parroquia de Caneda, concello de Monforte de Lemos.
A Fonte (As Nocedas), lugar de la parroquia de As Nocedas, concello de Monforte de Lemos.
A Fonte (Rozavales), lugar de la parroquia de Rozavales, concello de Monforte de Lemos.
A Fonte (Vilamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Monforte de Lemos.
A Fonte (Mugardos), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Mugardos.
A Fonte (Muras), lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
A Fonte (O Viveiró), lugar de la parroquia de O Viveiró, concello de Muras.
A Fonte (Céltigos), lugar de la parroquia de Céltigos, concello de Ortigueira.
A Fonte (San Claudio), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
A Fonte (Orense), lugar de la parroquia de Reza, concello de Orense.
A Fonte (Outes), lugar de la parroquia de Entíns, concello de Outes.
A Fonte (Cutián), lugar de la parroquia de Cutián, concello de Oza-Cesuras.
A Fonte (Dordaño), lugar de la parroquia de Dordaño, concello de Oza-Cesuras.
A Fonte (Rodeiro), lugar de la parroquia de Rodeiro, concello de Oza-Cesuras.
A Fonte (Paderne), lugar de la parroquia de Obre, concello de Paderne.
A Fonte (Pantón), lugar de la parroquia de Mañente, concello de Pantón.
A Fonte (Abrence), lugar de la parroquia de Abrence, concello de Puebla del Brollón.
A Fonte (Canedo), lugar de la parroquia de Canedo, concello de Puebla del Brollón.
A Fonte (Cereixa), lugar de la parroquia de Cereixa, concello de Puebla del Brollón.
A Fonte (Río), lugar de la parroquia de As Cabanas, concello de Río.
A Fonte (Sarria), lugar de la parroquia de Maside, concello de Sarria.
A Fonte (Sober), lugar de la parroquia de Santiorxo, concello de Sober.
A Fonte (Las Somozas), lugar de la parroquia de Recemel, concello de Las Somozas.
A Fonte (Taboada), lugar de la parroquia de Sobrecedo, concello de Taboada.
A Fonte (Tomiño), lugar de la parroquia de Figueiró, concello de Tomiño.
A Fonte (Trazo), lugar de la parroquia de Chaián, concello de Trazo.
A Fonte (Guillarei), lugar de la parroquia de Guillarei, concello de Tuy.
A Fonte (Ribadelouro), lugar de la parroquia de Ribadelouro, concello de Tuy.
A Fonte (Valle del Dubra), lugar de la parroquia de Arabexo, concello de Valle del Dubra.
A Fonte (La Vega), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de La Vega.
A Fonte (Vicedo), lugar de la parroquia de San Miguel de Negradas, concello de Vicedo.
A Fonte (Vigo), lugar de la parroquia de Alcabre, concello de Vigo.
A Fonte (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Cea, concello de Villagarcía de Arosa.
A Fonte (Villalba), lugar de la parroquia de Distriz, concello de Villalba.
A Fonte (Vilasantar), lugar de la parroquia de Armental, concello de Vilasantar.
A Fonte (Vimianzo), lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Vimianzo.
A Fonte (Vivero), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, concello de Vivero.
A Fonte Caldeira, lugar de la parroquia de Sísamo, concello de Carballo.
A Fonte Prata, lugar de la parroquia de Figueiroa, concello de Arzúa.
A Fonte do Campo, lugar de la parroquia de Fene, concello de Fene.
A Fonte de Ambroa, lugar de la parroquia de Ambroa, concello de Irijoa.
A Fonte Pequena, lugar de la parroquia de Coruxou, concello de Irijoa.
A Fonte da Canle, lugar de la parroquia de Vilaño, concello de Laracha.
A Fonte dos Bois, lugar de la parroquia de Cerqueda, concello de Malpica de Bergantiños.
A Fonte Grande (Valdoviño), lugar de la parroquia de Vilarrube, concello de Valdoviño.
A Fonte Espiño, lugar de la parroquia de Muíño, concello de Zas.
A Fonte da Vila, lugar de la parroquia de Vilachá, Monfero|Vilachá, concello de Monfero.
A Fonte do Porco, lugar de la parroquia de Ligonde, concello de Monterroso.
A Fonte Grande (Monterroso), lugar de la parroquia de Ligonde, concello de Monterroso.